Советский — поселок в  Екатериновском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Крутоярское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров на восток-север-восток от районного центра поселка  Екатериновка.

История
Официальная дата основания 1930 год.

Население 
Постоянное население составило 152 человека (русские 59%) в 2002 году, 79 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Екатериновского района